

Física 
Grau (temperatura) —  medida de temperatura
Dioptria — unidade de medida ótica
Graus de liberdade (física)

Matemática 
Grau (geometria) —  unidade angular
Grau de um polinômio —  o valor do maior expoente de um polinômio
Graus de liberdade —  critério estatístico
Recobrimento (topologia) — tipo de aplicação matemática
Grau (teoria dos grafos)

Toponímia 
Grau (província) — do Peru
Grado (Espanha) — em asturiado: Grau; município das Astúrias, Espanha
Graus — município de Aragão, Espanha

Outros usos 
Grau (símbolo) — sinal gráfico
Coordenadas geográficas — ou grau geográfico; medida angular utilizada em geolocalização
Grado (cladística) — ou grau; termo da biologia que designa um táxon unido por um nível de complexidade morfológica ou fisiológica
Grau académico
Grau (gramática) —  nível de grandeza ou intensidade de certos adjetivos e substantivos
Grau (música) — momento harmônico dentro de uma tonalidade musical

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos